

Persone 

 Ferrero – cognome italiano

Altro 
 Ferrero – azienda multinazionale di origini italiane del settore alimentare
 Ferrero – cognome di lingua italiana
 Ferrero della Marmora – storica famiglia biellese
 Ferrero – storica famiglia italiana proprietaria della Ferrero

Pagine correlate 
 Ferrera